Việt Tiến (Hải Phòng)
 Việt Tiến (Bắc Giang)
 Việt Tiến (Lào Cai)